Михаил Сперанский:
 Сперанский, Михаил Кронидович (1888—1984) — российский богослов, протоиерей.
 Сперанский, Михаил Михайлович (1772—1839) — общественный и государственный деятель времён Александра I и Николая I.
 Сперанский, Михаил Несторович (1863—1938) — профессор русской словесности, академик Российской академии наук.